«Five» es el número cinco en inglés, aunque también puede referirse a:

Música 
 5ive, boy band inglesa.
 5, álbum de Lenny Kravitz.
 Five, álbum de la banda escocesa Goodbye Mr. Mackenzie.
Five, quinto álbum de estudio musical del cantante Prince Royce.
Five, quinto álbum de estudio musical del grupo estadounidense Hollywood Undead.

Noae 
 Johnny 5, personaje de la película "Cortocircuito".
 Five, proyecto de película de las Spice Girls que terminó llamándose Spiceworld: la película.
 Five, película de 1951 dirigida por Arch Oboler.

Personajes 
 Number Five (The Boy), personaje de la serie "The Umbrella Academy